Швапско-немачки културни савез
 Немачки културни савез (Аустрија)
 Културни савез немачких Јевреја
 Слободни немачки културни савез у Великој Британији, познат и као Слободни немачки културни савез — Велика Британија или Удружење исељених уметника
 Културни савез Немачке Демократске Републике
 Демократски културни савез Немачке